Márkus Dezső (1862–1912) jogász
 Márkus Dezső (1870–1948) karmester